Амеліна Вікторія (нар. 1986) — українська письменниця.
 Амеліна Лайма Леонівна — радянська спортсменка, член команди СРСР з настільного тенісу на Чемпіонаті світу 1969 року в Мюнхені.
 Амеліна Світлана Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філології Дніпропетровського державного аграрного університету.

Див. також
 Амелін